Propagation oder Propagierung (lateinisch propagare „ausbreiten, ausdehnen“) steht für:
 Kettenreaktion (Chemie), Kettenfortpflanzung
 Kettenpolymerisation in der Kunststoffchemie
 Werbung für eine Sache oder Idee

Siehe auch:

 Propagator (mathematische Funktion)
 Propagationsoperator (Quantenmechanik)
 Propagule (botanischer Sammelbegriff)
 Propaganda (Begriffsklärung)
 Ausbreitung (Begriffsklärung)
 Ausdehnung (Begriffsklärung)